Wendehals ist die Bezeichnung

 für einen Vogel, siehe Wendehals (Vogel)
 für politische Opportunisten wie „Märzgefallene“ 1933 und Mitläufer im „Dritten Reich“, seit der Wende von 1989 speziell für DDR-Bürger, die danach sehr schnell ihre politische Meinung änderten, siehe Wendehals (DDR)
 für einen Film von Kazimierz Kutz, siehe Wendehals (Film)

Wendehals ist der Familienname von:

 August Alexander Wendehals (1934–2003), Landschaftsmaler
 Gottlieb Wendehals, Pseudonym des Sängers Werner Böhm (1941–2020)

Siehe auch: